Steinsmühle steht für verschiedene Wassermühlen

 Steinsmühle in Mönchengladbach-Odenkirchen im Regierungsbezirk Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Steinsmühle (Bad Münstereifel), Ortsteil der Stadt Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Steinsmühle (Theres), Ortsteil der Gemeinde Theres, Landkreis Haßberge, Bayern

 Steinsmühle, ehemaliger Haltepunkt der Göttinger Kleinbahn

Siehe auch:
 Steinmühle (Begriffsklärung)